Zeugin ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Zeugin (* 1970), Schweizer Radiomoderator
 Mark Zeugin (1930–2003), Schweizer Grafiker, Unternehmer und Dozent
 Michael Zeugin (* 1977), Schweizer Politiker (GLP)

Zeugin ist Bestandteil folgender Filmtitel:
 Tatort: Die kleine Zeugin (2000)
 Tatort: Gefährliche Zeugin (1998)
 Wounded – Die einzige Zeugin, kanadischer Actionfilm, siehe Wounded (1997)
 Zeugin aus der Hölle, deutsch-jugoslawisches Filmdrama (1965)

Siehe auch:
 Zeugin der Anklage
 Zeuge
 Die Zeuginnen